Павел Михайлович Кокушкин () — русский морской офицер, старший лейтенант, инженер-механик.

Биография 
Родился 2 июля 1885 года.

В 1909 году окончил Морское инженерное училище имени Императора Николая I. Выпущен лейтенантом во 2-й Балтийский флотский экипаж.

Воевал в Вооружённых силах Юга России, старший лейтенант. Был эвакуирован; 6 мая 1920 года возвратился в Русскую армию, в Крым (Севастополь) на корабле «Шилка».

Умер 5 октября 1942 года в Бизерте (Тунис). 

Был награждён серебряной медалью Итальянского Красного Креста за оказание помощи пострадавшим на островах Сицилия и Калабрия от землетрясения в 1908 году.

Примечания

Литература 
 Волков С. В. Офицеры флота и морского ведомства: Опыт мартиролога. — : Русский путь, 2004. — ISBN 5-85887-201-8

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1885 году
Выпускники Морского инженерного училища
Умершие 5 октября
Умершие в 1938 году
Военные моряки Российской империи
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Участники Крымской эвакуации
Участники спасения жертв Мессинского землетрясения